Округ Пейн () располагается в штате Оклахома, США. Официально образован в 1907 году. По состоянию на 2013 год, численность населения составляла 79 066 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 805,232 км2, из которых 1 776,742 км2 суша и 0,000 км2 или 0,000 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 68 190 жителей в составе 26 680 домашних хозяйств и 15 314 семей. Плотность населения составляет 38,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 29 326 жилых строений, при плотности застройки около 16,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 84,33 %, афроамериканцы — 3,63 %, коренные американцы (индейцы) — 4,58 %, азиаты — 3,00 %, гавайцы — 0,04 %, представители других рас — 0,77 %, представители двух или более рас — 3,64 %. Испаноязычные составляли 2,15 % населения независимо от расы.

В составе 25,90 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 45,60 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 42,60 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 30,10 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,29 человека, и средний размер семьи 2,90 человека.

Возрастной состав округа: 19,60 % моложе 18 лет, 25,90 % от 18 до 24, 26,20 % от 25 до 44, 17,60 % от 45 до 64 и 17,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 28 лет. На каждые 100 женщин приходится 103,30 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 102,60 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 28 733 USD, на семью — 40 823 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 31 132 USD против 21 113 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 15 983 USD. Около 10,80 % семей и 20,30 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 16,00 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 8,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Пейн, штат Оклахома
 Национальная ассоциация округов США
 

Округа Оклахомы